Brico (winkel), een Belgische bouwmarkt/doe-het-zelfketen
 Brico (Baambrugge), een Nederlands constructiebedrijf dat ook een scooter produceerde

 Antonia Brico, een Nederlandse dirigente
 Rex Brico, Nederlands journalist